PAE Athlitiki Enosi Larisas 1964 (řecky Ποδοσφαιρική Ανώνυμη Εταιρεία Αθλητική Ένωση Λάρισας 1964, fotbalový oddíl atletické unie Larisy) často označovaný zkratkou AEL, česky jako AE Larisa 1964, je řecký fotbalový klub z města Larisa založený roku 1964. Roku 1988 získal svůj zatím jediný titul mistra Řecka (k roku 2016). Krom toho 2× vyhrál řecký fotbalový pohár (1985, 2007). V evropských pohárech dosáhl klub nejlepšího výsledku v sezóně 1984/85, kdy se probojoval do čtvrtfinále Poháru vítězů pohárů.

Výsledky v evropských pohárech

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky klubu
 Profil klubu  na Weltfussballarchiv.com 

Řecké fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1964